Condado de Dubrovnik-Neretva
Dubrovnik – cidade costeira da Croácia
Dobrovnik – município da Eslovênia
Dubrovnik (contratorpedeiro)

Desambiguação